Sporting Clube de Portugal (også bare kaldt Sporting og kendt udenfor Portugal som Sporting Portugal) er en portugisisk fodboldklub. I fortiden har klubben forsøgt at slette dette navn, nemlig gennem ekspræsident Sousa Cintra og de andre bestyrelsesmedlemmer, i et forsøg på at klubben bliver kendt på dets oprindelige navn.

Klubben blev oprindeligt oprettet i 1902 som Belas Football Clube, som senere, i 1904, blev kaldt Campo Grande Football Clube, som senere i 1906 fik sit nuværende navn, Sporting Clube de Portugal, hvilket det nu har heddet i over 100 år.

Historiske slutplaceringer

Noter 

 
Etableret i 1902
Selskaber noteret på Euronext exchanges